Osoby o tym nazwisku:
 Harry Belafonte – amerykański piosenkarz, aktor filmowy i aktywista społeczny
 Shari Belafonte – amerykańska aktorka, piosenkarka, modelka i scenarzystka filmowa